В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Arizona 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Пінат Луї і Кеммі Макгрегор виграли титул, у фіналі перемігши пару Сенді Коллінз і Елна Рейнах 7–5, 3–6, 6–3.

Сіяні пари 

 Ніколь Брандтке /  Елізабет Смайлі (1-ше коло)
 Ізабель Демонжо /  Патті Фендік (півфінал)

 Сенді Коллінз /  Елна Рейнах (фінал)
 Мері Лу Деніелс /  Ліз Грегорі (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Arizona